Сан-Рамон () — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.

География 
Город находится в северной части департамента, на левом берегу реки Санта-Лусия, на высоте 53 метров над уровнем моря.
Сан-Рамон расположен на расстоянии приблизительно 38 километров к северо-востоку от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 60 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Сан-Рамон был основан в 1867 году. Получил статус малого города (Villa) 11 июля 1910 года. Получил статус города (Ciudad) 26 июня 1953 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 7 133 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая